Ferdinand Langer (Leimen, Heidelberg, 1839 - Kirneck, 1905), compositor alemany del Romanticisme 
 Hermann Langer (Höckendorf, Saxònia, 1819 - Dresden, 1889), pedagog i organista alemany 
 Robert Langer (Albany, 1948), enginyer químic i professor universitari estatunidenc especialista en biotecnologia 
 Susanne Langer (Manhattan, Nova York, 1895 − Old Lyme, Connecticut, 1985), filòsofa estatunidenca